Ко́ллер () — прізвище. Відомі носії:

 Дафна Коллер (; 1968) — ізраїльсько-американська професорка факультету інформатики Стенфордського університету.
 Карл Колер (; 1898—1951) — німецький генерал авіації, начальник Генерального штабу Люфтваффе (1944-1945).
 Карл Колер (; 1929—2009) — австрійський футболіст, півзахисник.
 Марсель Коллер (; 1960) — швейцарський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Ян Коллер (; 1973) — чеський футболіст, нападник.

Німецькі прізвища